Clarke County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Clarke County Courthouse (Alabama)
 Clarke County Courthouse (Georgia)
 Clarke County Courthouse (Iowa)
 Clarke County Courthouse (Mississippi), NRHP-Nr. 94000511
 Clarke County Courthouse (Virginia), NRHP-Nr. 83003277

Siehe auch:
 Clark County Courthouse